Ставрос (Ставракис) Маргаритис () е зограф от втората половина на XIХ век, представител на Кулакийската художествена школа.

Биография 
Роден е в голямата солунска паланка Кулакия, тогава в Османската империя, днес Халастра, Гърция в семейството на видния зограф Маргаритис Ламбу. Брат е на Атанасиос Маргаритис. В 1859 година работи заедно с брат си Атанасиос в църквата „Свети Георги“ в Драгомирци (Вафиохори). В 1862 година работи в Колиндрос заедно с цялата тайфа. Пренесени са пет икони от 1859 и 1861 година, дело на Атанасиос и Ставракис от „Свети Георги“ в Драгомирци в новата църква на селото. Идентифицирани са три икони на Ставракис. Иконата му на Света Троица от „Свети Атанасий“ в Айватово (1862) показва значителни прилики с тези на Димитриос Хадзистаматис от „Света Теодора“ в Колиндрос (1862) и на Димитриос Ламбу в „Свети Илия“ във Вулчища (1838). Икони на Ставракис Маргаритис има и в „Св. св. Константин и Елена“ в Дъбово (Валтотопи), в „Свети Илия“ в Планиница (Фиска), в „Рождество Богородично“ в Рамна (Омало), в „Свети Димитър“ в Кушиново и в Гумендже.

Родословие

Бележки 

Родени в Кулакия
Гръцки иконописци
Представители на Кулакийската художествена школа
Македонски гърци